Гаврилишин ( — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Гаврилишин, Богдан Дмитриевич (1926—2016) — канадский, швейцарский экономист, советский и украинский общественный деятель и меценат, действительный член Римского клуба.
 Гаврилишин, Виталий Васильевич (, род. 1987) — украинский футболист, защитник.
 Гаврилишин, Олег (, ) (род. 1943) — канадский экономист украинского происхождения. В прошлом занимал должности в МВФ, в частности был заместителем руководителя Управления кадров МВФ и заместителем руководителя Европейского департамента МВФ.